Heidenklinge (von Klinge „kleines Kerbtal“) ist der Name folgender Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Heidenklinge, Tal des Heidenbach (Mühlbach), Oberlaufname Forchenbächle, rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Fichtenberger Rot) zwischen Marhördter Mühle und Marhördter Sägmühle, beide Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Heidenklinge (Nesenbach), linkes Bachtal zum Nesenbach am Anfang von Heslach, kreisfreie Stadt Stuttgart

Siehe auch:
 Heidenbach
 Heidengraben (Begriffsklärung)